Генри Джеймс О'Брайен Бедфорд-Джонс (29 апреля 1887 — 6 мая 1949) — канадский , работавший в различных жанрах, включая исторические романы, приключения, фэнтези и фантастику; с 1908 года гражданин США.

Карьера 
После того, как Бедфорд-Джонс решил написать о своем друге Уильяме Уоллесе Куке, он начал писать романы в виде серий недорогих бумажных изданий и в pulp-журналах.  Бедфорд-Джонс был чрезвычайно старательным писателем; редактор одного из pulp-журналов Гарольд Херси однажды вспомнил о встрече с Бедфордом-Джонсом в Париже, где тот работал над двумя романами одновременно.  Бедфорд-Джонс называл Александра Дюма своим авторитетом и написал продолжение книги Дюма « Три мушкетера, Д'Артаньян» (1928).  Он создал около 200 романов, 400 новелл и 800 рассказов. Его работы появились в ряде журналов. Основным изданием, в котором публиковались работы Бедфорда-Джонса был журнал Blue Book ; он также появлялся в « Adventure», « All-Story Weekly», « Argosy», « Short stories», « Top-Notch Magazine», «The Magic Carpet/Oriental Stories,», « Golden Fleece», « Ace-High», « People's Story», « Hatchinson's Adventure-Story», « Detective Fiction Weekly»,  Western Story Magazine и Weird Tales. . 

Бедфорд-Джонс написал множество историко-художественных произведений, посвященных различным эпохам, включая Древний Рим, эпоху викингов, Францию XVII века и Канаду во времена « Новой Франции ».  Бедфорд-Джонс создал несколько фантастических романов, вращающихся вокруг « Затерянных миров», в том числе «Храм десяти» (1921, с У. К. Робертсоном).  

Помимо написания художественной литературы, Бедфорд-Джонс также работал журналистом в «Boston Globe » и писал стихи.  Бедфорд-Джонс был другом Эрла Стэнли Гарднера и Винсента Старретта .

Работы 
частичный список 

 Королевская кровь (1914) 
 Джон Соломон, Суперкарго ( Argosy, 1914) Джон Соломон №2 
 Поиски Соломона (1915) Джон Соломон № 3 
 Джентльмен Соломон ( 1915) Джон Соломон № 4 
 Печать Джона Соломона ( 1915) Джон Соломон № 5 
 Ковер Соломона (1915) Джон Соломон № 6 
 Соломонов Платок (1917) Джон Соломон № 9 
 Джон Соломон, В отставке (1917) Джон Соломон №11 
 Пламя Меча ( 1918) 
 Аризонские аргонавты ( рассказы, 1920) 
 Храм Десяти (с У. К. Робертсоном, Приключение 1921, книжная форма 1973) 
 Джон Соломон (1921) Джон Соломон №13 
 Джон Соломон, Инкогнито (1921) Джон Соломон №14 
 Тень (1922) 
 Пиратское золото ( Приключения 1922) 
 Великолепие богов (1924) 
 Звездная Женщина (1924) 
 Д'Артаньян ( Приключение, 1928) 
 Волшебник Атласа (1928) 
 Опиумный корабль (2005) 
 Дом черепов и другие сказки (2006) 
 Золотой ястреб (2009) серия Капитан Дэн Маркуад 
 Мастер драконов (2011) Серия О'Нила и Беркетта 
 Раджа из ада (2012) 
 Сага о Тади Ши (2013) 
 Тропа дикой природы (2013) первоначально в Синей книге в 1915 году 

Нехудожественная литература 

 Это вымысел (1922, пересмотрен 1929)

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Канады
Авторы вестернов
Писатели фэнтези США
Писатели фэнтези Канады
Авторы приключенческой литературы